Polonia este o țară din Europa Centrală.

Polonia se mai poate referi la:

Polonia Mare, o regiune istorică din Polonia
Polonia Mică, o regiune istorică din Polonia
Voievodatul Polonia Mare, o regiune administrativă din Polonia
Voievodatul Polonia Mică, o regiune administrativă din Polonia

Polonia, Wisconsin, SUA

Muzică
 Polonia (Wagner), o uvertură din 1836 de Richard Wagner
 Polonia (Elgar), o lucrare muzicală de Edward Elgar
 Polonia, o lucrare de orchestră din 1915 de Sir Edward Elgar

Sport
Câteva cluburi de fotbal cu denumirea „Polonia”
 Polonia Bydgoszcz
 Polonia Bytom
 Polonia Cernăuți
 Polonia Karwina
 Polonia Poznań
 Polonia Przemyśl
 Polonia Słubice
 Polonia Warszawa

 Stadionul Polonia Bydgoszcz

Altele
 TV Polonia, un canal de televiziune prin cablu și satelit
 Polonia (tren), un tren express EuroCity
 Miss Polonia, un concurs de frumusețe
 Air Polonia
 
 1112 Polonia, un asteroid